

Histoire 
 Pendant la Première Guerre mondiale, Le Labyrinthe était un ensemble d'ouvrages, de tranchées et de boyaux qui formaient, un saillant de la ligne allemande entre Neuville-Saint-Vaast et Écurie (France) qui donna lieu à des combats incessants.

Littérature 
 Le Labyrinthe, nouvelle de Lois McMaster Bujold
 Le Labyrinthe, premier tome du cycle littéraire L'Épreuve (The Maze Runner) écrit par James Dashner

Bande dessinée 
 Le Labyrinthe,  de la série de bande dessinée belge Papyrus de Lucien De Gieter

Cinéma 
 Le Labyrinthe, film français réalisé par Pierre Courrège et sorti en 2002
 Le Labyrinthe de Pan (El laberinto del fauno), film hispano-mexicain de Guillermo Del Toro sorti en 2006.
 Une série de films adaptés du cycle littéraire mentionné plus haut « L'épreuve » :
 Le Labyrinthe (The Maze Runner), film américain de Wes Ball sorti en 2014
 Le Labyrinthe : La Terre brûlée (Maze Runner: The Scorch Trials), film américain de Wes Ball sorti en 2015
 Le Labyrinthe : Le Remède mortel (Maze Runner: The Death Cure), film américain de Wes Ball sorti en 2018
 Le Labyrinthe du silence (), film allemand de Giulio Ricciarelli sorti en 2014.
 Dans le labyrinthe,  court métrage canadien sur écrans multiples, réalisé par Roman Kroitor, Colin Low et Hugh O'Connor, sorti en 1967. Le film a été réalisé pour l'Exposition universelle de 1967

Télévision 
 Le Labyrinthe, épisode pilote de la série Kaamelott réalisé en 2003 par Alexandre Astier

Loisirs 
 Le Labyrinthe de Durbuy, attraction touristique dans un champ de maïs en Belgique
 Les éditions du Labyrinthe.

Notes et références

Voir aussi